

Personen  
 Albert Devèze, Belgisch liberaal politicus
 Michel Devèze, Belgisch volksvertegenwoordiger

Zaken 
 Devèze (gemeente), Franse gemeente
 Devèze (rivier), Franse rivier